Knattspyrnufélagið Valur – profesjonalny islandzki klub piłkarski z siedzibą w Reykjavíku. Został założony 11 maja 1911. 23-krotny mistrz Islandii i 11-krotny zdobywca Pucharu Islandii VISA-bikar. Stadion Valuru może pomieścić 3000 widzów.

Trofea 
 Mistrz Islandii (23): 1930, 1933, 1935, 1936, 1937, 1938, 1940, 1942, 1943, 1944, 1945, 1956, 1966, 1967, 1976, 1978, 1980, 1985, 1987, 2007, 2017, 2018, 2020
 Puchar Islandii (11): 1965, 1974, 1976, 1977, 1988, 1990, 1991, 1992, 2005, 2015, 2016
 Superpuchar Islandii (11): 1977, 1979, 1988, 1991, 1992, 1993, 2006, 2008, 2016, 2017, 2018

Bilans ligowy od sezonu 1955

Europejskie puchary

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa

Przypisy 

 
Kluby piłkarskie w Reykjavíku
Kluby piłkarskie założone w 1911